Olaszország
Piscina, település Olaszországban, Lombardia régióban, Torino megyében

Más
Piscina, medence
Piscina Mirabilis, a rómaiak által épített víztározómedence Misenum város alatt